Склизков — русская фамилия. Известные носители:
 Склизков, Глеб Владимирович (род. 1932) — ученый-физик.
 Склизков, Степан Осипович (1898—1941) — участник Гражданской войны в России.